Лигат Ха-Аль 2013/14 (, Ligat HaAl, Суперлига) — 15-й чемпионат Израиля по футболу. Титул защищала команда «Маккаби» (Тель-Авив), которая второй год подряд стала чемпионом.

Участники 

В соревновании принимают участие 14 команд. 12 из них осталось с сезона 2012/13. «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Рамат-Ган) покинули высший дивизион. Их место заняли команды «Маккаби» (Петах-Тиква) и «Хапоэль» (Раанана).

Первая часть чемпионата

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Последние матчи 
26-й тур

«Хапоэль» (Раанана) — «Хапоэль» (Беэр-Шева) — 1:0
«Бней Иегуда» — «Хапоэль» (Кирьят-Шмона) — 0:0
«Хапоэль» (Акко) — «Ашдод» — 1:1
«Бейтар» (Иерусалим) — «Бней Сахнин» — 0:1
«Хапоэль» (Хайфа) — «Маккаби» (Петах-Тиква) — 0:1
«Ирони» (Рамат-ха-Шарон) — «Маккаби» (Хайфа) — 1:2
«Хапоэль» (Тель-Авив) — «Маккаби» (Тель-Авив) — 2:3

Вторая часть чемпионата

Борьба за чемпионство 

Примечание.  В связи с тем, что команда «Хапоэль» (Кирьят-Шмона) завоевала Кубок Израиля,  ещё одно место в Лиге Европы досталось команде «Хапоэль» (Тель-Авив) 
Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Top Playoff results

Последние матчи 
36-й тур

«Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Маккаби» (Хайфа) — 1:1
«Маккаби» (Тель-Авив) — «Бней Сахнин» — 4:1
«Хапоэль» (Тель-Авив) — «Хапоэль» (Кирьят-Шмона) — 4:2

Борьба за выживание 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Последние матчи 
33-й тур

«Маккаби» (Петах-Тиква) — «Хапоэль» (Хайфа)— 2:1
«Бней Иегуда» — «Ашдод» — 1:1
«Хапоэль» (Акко) — «Ирони» (Рамат-ха-Шарон) — 1:2
«Хапоэль» (Раанана) — «Бейтар» (Иерусалим) — 0:2

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Федерация футбола Израиля

Израиль
2013/2014